Григорий Скворцов:
 Скворцов, Григорий Алексеевич (1894—1917) — советский военнослужащий, ефрейтор, похороненный у Кремлёвской стены.
 Скворцов, Григорий Григорьевич (1900—1940) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник.